2 miejscowości w Polsce: 
 Samborowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Samborowice – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie